Christel Wallois est une actrice française. 

Elle s'est fait remarquer en jouant notamment dans Plus belle la vie, sur France 3.

Filmographie

Cinéma

Longs métrages 
 2006 : Jean de la Fontaine, le défi de Daniel Vigne
 2007 : La Ritournelle de Mario Caniglia
 2008 : Le Soleil de Mario Feroce

Courts métrages  
 2005 : ROUGE, Alexandre Bouillon Delpierre 
 2006 : Big Boss, Tania Feghali
 2007 : Remise à blanc, Léa Fehner
 2007 : Notre place, Pascal Deux
 2007 : PMS One  en relief, Jean-Philippe Bernard et Francis Doré
 2008 : Où elles vont, Eric Cercellier
 2008 : Mon album, Francois Chatelin
 2009 : Circumstances, Thierry Esteves Pinto
 2011 : Reflection (Crosskiller), Stéphane Lopes

Télévision et Internet 
 2007 : OBI, Fabrice Rhodes
 2007 : Groland, Nath Dumont
 2008 : All the times I cried, clip de Sharleen Spiteri réalisé par Olivier Dahan
 2008 : Que du bonheur !, Pascal Bourdiaux
 2008 : Tranches de vie, Fabrice Michelin
 2008 : Questions de santé, Fabrice Michelin 
 2008 : Vendredi Si ça me dit, Philippe Lafaix
 2009 : Canal Presque, Varante Soudjian
 2010 : Plus belle la vie : Elvire Vaillant
 2012 : Au nom de la Vérité, TF1 (Rôle de Kenza, épisode "Amour et Arnaque")

Théâtre 
 1990 : Woyzeck, de Georg Büchner, mise en scène de Bernard Meister, théâtre du Grütli, Genève, Suisse
 2006 : Le Kabaret de la dernière chance, une pièce d'Oscar Castro, mise en scène d'Oscar Castro, Cabaret Sauvage, Paris et Théâtre Aleph, Ivry-sur-Seine

Notes et références

Liens externes 

 Site personnel

Actrice française de télévision
Actrice de Plus belle la vie
Actrice française de cinéma
Actrice française de théâtre
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)